Pulverbach ist ein Fließgewässername:

 Pulverbach (Abrocksbach), rechter Oberlauf des Abrocksbachs bei Steinhagen, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Pulverbach (Fränkische Rezat), linker Zufluss der Fränkischen Rezat nach Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Pulverbach (Klosterbach), rechter Zufluss des Klosterbachs in Höchstädt an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Pulverbach (Saar), linker Zufluss der Saar in Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Pulverbach (Selke), rechter Zufluss der Selke vor Silberhütte, Stadt Silberhütte (Harzgerode), Landkreis Hatz, Sachsen-Anhalt
 Pulverbach (Steinbach), Nebenfluss des Steinbach/Seppenser Mühlenbachs in der Lüneburger Heide

Siehe auch:
 Pulvergraben